Für Halterhaftung siehe

 Zivilrechtliche Fahrzeughalter#Haftung und Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters oder bei Ordnungswidrigkeiten bzgl. technischer Mängel des Fahrzeugs
 auch für: Kostentragungspflicht für den Kfz-Halter nach  StVG im ruhenden Verkehr bei Verwarnungen
 Tierhalterhaftung